Skupica är en kulle i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sarajevo. Toppen på Skupica är  meter över havet.

Terrängen runt Skupica är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Leotar,  meter över havet,  km sydväst om Skupica. Närmaste större samhälle är Trebinje,  km söder om Skupica. 

Omgivningarna runt Skupica är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Skupica är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Republika Srpska
Berg i Bosnien och Hercegovina 500 meter över havet eller högre